Aurboda (en ) est une divinité nordique (jötunn).

En tant que géante, elle est l'épouse de Gymir et la mère de Gerd (Hyndluljód, 30, Gylfaginning, 37).

Biographie 
Peut-être la fille du géant  et de Hyrja selon certaines sources, son nom est issu des termes vieux norrois aurr « boue », éventuellement « gravier » et boða « enchérisseur (féminin), soumissionnaire ». Les géants dans la mythologie nordique ont une nature tellurique. C'est pourquoi aurr se retrouve également en tant que premier élément du nom d'un autre géant, Aurgelmir.

Aurboda est aussi le nom de l'une des neuf vierges qui servent Menglöd dans les Fjölsvinnsmál (38).

Famille

Mariage et enfants 
Avec le géant Gymir, Aurboda eut :
 Beli ;
 Gerd.

Ascendance

Annexes

Sources 
  :
 Fjölsvinnsmál : 38 ;
 Hyndluljód : 30.
  :
 Gylfaginning : 37.

Liens internes 
 Jötunn

Notes et références 

Géant de la mythologie nordique